Pterocles personatus é uma espécie de ave da família Pteroclididae.

É endémica de Madagáscar.

Referências
  BirdLife International 2004.  Pterocles personatus.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 24 de Julho de 2007.

Pterocles

Aves de Madagáscar
Aves descritas em 1843